Bilal kan syfta på:
 Desa Bilal, en administrativ by i Indonesien
Enki Bilal en fransk serieskapare och filmregissör (1951–)
 Bilal ibn Ribah, en etiopisk slav som var böneutropare åt Muhammed
 Bilal (artist), en amerikansk sångare (1979–)
 Bilal Hajji, en svensk låtskrivare